Als Diapedese bezeichnet man das Austreten von Blutbestandteilen aus den Kapillargefäßen bei Entzündungsvorgängen oder auch während des Proöstrus in der Scheide. Die Diapedese ist somit eine Form der Paravasation.

Man unterscheidet in der Medizin zwischen dem:
 Austreten von Erythrozyten (roten Blutkörperchen): Erythrodiapedese
 Austreten von Leukozyten (weißen Blutkörperchen): Leukodiapedese
 Austreten von Liquor (Blutflüssigkeit und niedermolekulare Proteine): Liquordiapedese